Віпсанія (; ) — багатозначний термін, що може бути давньоримським жіночим ім'ям і назвою роду та декількох видів у зоології.

Носії імені 
 Віпсанія Агріппіна (; 33 рік до н. е. — 20 рік н. е.) — перша дружина майбутнього імператора Тіберія.
 Віпсанія Марцелла Агріппіна (; також Марцелліна, (27 до н. е. — близько 2 року) — дочка Марка Віпсанія Агріппи, внучата племінниця імператора Августа.
 Віпсанія Марцелла (; близько 24 — після 4 до н. е.) — ще одна дочка Марка Віпсанія Агріппи, дружина Марка Емілія Лепіда.
 Віпсанія Юлія (, 19 до н. е. — 28) — римська матрона часів ранньої Римської імперії. Інше ім'я Юлія Молодша.
 Віпсанія Агрипіна (більш відома як Агрипіна Старша; 14 до н. е. — 18.10.33 н. е..) — видатна жінка в Римській історії, дочка Марка Віпсанія Агріппи та Юлії Старшої, онука імператора Августа; дружина Германіка.
 Віпсанія Полла — сестра Марка Віпсанія Агріппи.

Зоологія 
 Vipsania — рід комах родини Limacodidae (слизневидки).
 Види цього роду:
 Vipsania melanois
 Vipsania schultzei
 Vipsania bicolor
 Vipsania unicolora
 Vipsania unicolor
 Vipsania rosabella
 Vipsania schevi
 Vipsania anticlea